Adrana kan syfta på: 

 Adrana – en flod i Tyskland, se Eder
 Adrana (djur) – ett släkte av musslor

Personer
 Éder Aleixo de Assis (1957–), en brasiliansk fotbollsspelare
 Éder Citadin Martins (1986–), en italiensk fotbollsspelare